Radomír Šimůnek senior (1962-2010) – czeski kolarz przełajowy reprezentujący również Czechosłowację, ojciec Radomíra Šimůnka juniora
 Radomír Šimůnek junior (ur. 1983) – czeski kolarz przełajowy, syn Radomíra Šimůnka seniora